Зоретрус (роман)
 Зоретрус — астрофізичне явище.